Lowtons é como são chamados os filhos, enteados e netos de maçons que passaram por uma cerimônia especial de adoção em uma Loja Maçônica. Para se tornar um lowton, a criança tem que ter entre sete e dezesseis anos de idade. Ao serem adotados por uma Loja Maçônica, a Loja contrai para com eles a obrigação de servir-lhe de tutor e guia na vida social. O Lowton, após a cerimônia de adoção, recebe um diploma.

Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo - Lowtons

Maçonaria
Terminologia maçónica